Magini è un cognome portato da varie personalità:
Antonio Magini Coletti (1855-1912) – baritono

Carlo Magini (1720-1806) – pittore
Giacomo Magini (13??-1422) – frate agostiniano e letterato
Giovanni Antonio Magini (1555-1617) – matematico e astronomo
Giuseppe Magini (1851-1916) – istologo e patologo
Publio Magini (1910-19??) – aviatore e studioso del volo